Jim Miller peut désigner :
  (1861-1909), un hors-la-loi américain ;
  (1880-1937), un joueur américain de baseball ;
 Jim Miller (1939-), un joueur de rugby à XV australien ;
  (1954-), un musicien américain de jazz ;
  (1955-), un monteur américain ;
 Jim Miller (1957-), un joueur américain de football américain ;
 Jim Miller (vers 1971-), un coureur cycliste américain ;
 Jim Miller (1982-), un joueur américain de baseball ;
  (1983-), un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
  (1947-), un skieur américain ;
 Jim Miller (1977-), un producteur américain.

Voir aussi 
 Jimmy Miller